Владимир Иванович Нефёд (1916—1999) — белорусский и советский театровед, писатель, педагог, драматург, доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент АН Белорусской ССР. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1975). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1966). Крупнейший театровед и театральный критик Белоруссии, основатель белорусского театроведческой школы.

Биография 
Родился в рабочей семье. В 1931 г. окончил семилетку и поступил в школу горно-промышленного ученичества при шахте имени Пролетарской диктатуры, где приобрел специальность слесаря. В начале 1933 года стал сотрудником редакции городской радиогазеты. В 1933—1934 гг. — студент рабфака при комбинате (институте) пушного звероводства (г. Балашиха Московской области).

В 1940 году, окончив Московский институт философии, литературы и истории, начал литературную деятельность. С 1947 года преподавал в Белорусском театрально-художественном институте в Минске (профессор с 1964).

В 1951 г. окончил аспирантуру при Институте литературы и искусства АН БССР. С 1951 года работал в институтах АН БССР: научный сотрудник (до 1954), заведующий сектором искусства (1954‒1957), театра и кино (1957‒1970), свода памятников истории и культуры Белоруссии (с 1970), с 1977 г. — заведующий отделом театра Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы.

В 1972 г. Нефедов стал членом-корреспондентом Академии наук БССР, а в 1975 году ему присуждено звание «Заслуженный деятель искусства БССР».

Научная и творческая деятельность 
Внёс важный вклад в развитие советского театроведения. Стремился к всестороннему и основательного исследования проблем истории, теории и практики белорусского театрального искусства.

Автор около 500 научных работ, в том числе 13 монографий.

Избранные сочинения 
 Народны артыст БССР Ул. I. Уладамipcki, Miнск, 1954;
 Одноактные пьесы, Минск, 1955;
 Народны артыст СССР П. С. Малчана╒, Miнск, 1958;
 Беларускi тэатр. Нарыс гicторыi, Miнск, 1959;
 Тэатр у вогненныя гады, Miнск, 1959;
 Становление белорусского советского театра, Минск, 1965;
 Маленькие комедии и драмы, Минск, 1967;
 Беларусь акадэмічны тэатр iмя Янкi Купалы, Miнск, 1970;
 Размышления о драматическом конфликте, Минск, 1970;
 Белорусский театр, в кн.: История советского драматического театра, т. 1‒6, М., 1966‒71.

В. И. Нефедов — автор разделов о белорусском театре в 6-томном российском издании «Советский драматический театр (1966—1971)».

Особое место среди научных работ В. И. Нефёда занимает трёхтомная «История белорусского театра», изданная в 1980-е годы, подобного фундаментального издания не имеет ни одна из стран бывшего СССР, кроме России.

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 медали СССР
 Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1975)
 Государственная премия Белорусской ССР (1966)
 Премия имени Кондрата Крапивы Союза театральных деятелей Беларуси.

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

Ссылки 
 Уладзімір Іванавіч Няфёд (Да 85-годдзя з дня нараджэння)
 Нефёд Владимир Иванович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Заслуженные деятели искусств Белорусской ССР
Доктора искусствоведения
Члены-корреспонденты Академии наук Белорусской ССР
Члены-корреспонденты Национальной академии наук Беларуси
Драматурги СССР
Драматурги Белоруссии
Театральные критики СССР
Театральные критики Белоруссии
Педагоги СССР
Педагоги Белоруссии
Писатели СССР
Писатели Белоруссии
Театральные деятели Белоруссии
Лауреаты Государственной премии Республики Беларусь